Die Abkürzung GHQ steht für:

 General Health Questionnaire, ein psychometrisches Verfahren zur Erkennung psychischer Störungen
 General Headquarters, ein Hauptquartier eines militärischen Verbandes ab Armee-Ebene, speziell:
 das Hauptquartier der Besatzungstruppen bei der Besetzung Japans nach dem Zweiten Weltkrieg, siehe Supreme Commander for the Allied Powers
 IRA General Headquarters, das Hauptquartier der Provisional Irish Republican Army im Nordirlandkonflikt

Siehe auch:
 General Headquarters Line

Abkürzung